Губаз (Гобаз) — мужское имя. Известные носители:
 Губаз I — царь Лазики (Эгриси) (упоминается в 456—465/466)
 Губаз II — царь Лазики (Эгриси) (541—555)
 Губаз, Джемал Резович (род. 1968) — советский и российский футболист.